Cottonmouths de Columbus, franchise de la Ligue centrale de hockey de 1996 à 2001 ;
 Cottonmouths de Columbus, franchise de l'ECHL de 2001 à 2004 ;
 Cottonmouths de Columbus, franchise de la Southern Professional Hockey League de 2004 à 2017.